Linköping (gemeente), een gemeente in Zweden
 Linköping (stad), de hoofdstad van deze gemeente